Bedrag har flere specialiseringer:
 Hovedbetydning: Bedrag
 Bedrag (tv-serie) - dansk
 Bedrag (sæson 1)
 Bedrag (sæson 2)
 Bedrag (sæson 3)
 Bedrag (film fra 1946) - originaltitel Deception med Bette Davis

Se også 
 Bedrageri (flertydig)
 Forræder
 Laban
 Bondefanger
 Charlatan
 Illusionisme - optisk bedrag
 Selvbedrag